Thoetmoses kan zijn:

 een koning van Egypte (regeerperiode 1504-1492); zie Thoetmosis I
 een koning van Egypte (regeerperiode 1492-1479); zie Thoetmosis II
 een koning van Egypte (regeerperiode 1479-1425); zie Thoetmosis III
 een koning van Egypte (regeerperiode 1319-1388); zie Thoetmosis IV
 een Egyptische beeldhouwer tijdens de amarna-periode; zie Thoetmoses (beeldhouwer)
 Thoetmosis (voornaam), naam uit het Oude Egypte